

Informatica 
 Adobe Flex – tecnologia per lo sviluppo di software
 Flex – programma per generare automaticamente analizzatori lessicali

Musica 
 Flex – cantante panamense
 Flex – album di Lene Lovich del 1979
 Flex – singolo di Dizzee Rascal del 2007
Flex – singolo di Polo G del 2020

Altro 
 Flex-Elektrowerkzeuge – azienda tedesca di utensili, che ha sviluppato il Flex ("Flessibile")
 Motore Flex – motore in grado di utilizzare diversi tipi di combustibile
 Flex – nome alternativo per smerigliatrice angolare, sviluppata dalla tedesca Flex-Elektrowerkzeuge